Alessandro Melchiorri – astrofisico italiano
 Federico Melchiorri – calciatore italiano
 Manuela Melchiorri – nuotatrice italiana